Rovetta – comune italiano della provincia di Bergamo
Andrea Rovetta (1971) – regista e sceneggiatore italiano
Gerolamo Rovetta (1851-1910) – scrittore e drammaturgo italiano
Giovanni Rovetta (1696/1599-1668) – presbitero e compositore italiano
Valentina Rovetta (1980) – ginnasta italiana